Marziale – nome proprio di persona maschile
 Marco Marziale – pittore (XV-XVI secolo)
 Marco Valerio Marziale – poeta romano del I secolo
 Quinto Gargilio Marziale – scrittore romano del III secolo
 Marziale di Limoges – vescovo missionario del III secolo